Guglielmo Federico di Brandeburgo-Ansbach (1686-1723) – margravio di Brandeburgo-Ansbach dal 1703 alla morte
 Guglielmo Federico di Württemberg (1761-1830) – nobile tedesco della Casa Württemberg
 Giuseppe Federico Guglielmo di Hohenzollern-Hechingen (1717-1798) – Principe di Hohenzollern-Hechingen dal 1750
 Guglielmo Federico di Nassau-Dietz (1613-1664) – conte di Nassau-Dietz, statolder di Frisia, Groninga e Drenthe

Pagine correlate 

Federico Guglielmo